Cette page contient les pages d'homonymie de Du Pasquier et du Pasquier.

 Claude-Abram Du Pasquier (1717-1783), industriel suisse ;
 Léo-Pierre Du Pasquier (1910-1981), homme politique suisse ;  
 Nathalie du Pasquier (1957-), artiste peintre française.